El término infraestructura hace referencia, en esta enciclopedia:

Ingeniería

a la infraestructura urbana;
a la infraestructura hidráulica;
a la infraestructura de transporte;
a la infraestructura de hidrógeno;

Informática

a la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE);
a la infraestructura de lenguaje común (Common Language Infrastructure o CLI), una especificación estandarizada que describe un entorno virtual;
en criptografía, a la infraestructura de clave pública (PKI, Public Key Infrastructure).